Arenales — indústria de medicamentos homeopáticos do Brasil
 General Arenales (partido) — na província de Buenos Aires
 Santa Elena de Arenales — cidade venezuelana
 Arenales de San Gregorio — município espanhol de Castela-Mancha

Desambiguações de topônimos